Ю́рий Никола́евич Борцо́в (, Лебедянь — ) — депутат Липецкого областного совета депутатов. Бизнесмен, бывший совладелец крупнейшего в России производителя соков ОАО «Лебедянский». Сын Николая Ивановича Борцова.
По оценкам журнала «Финанс» состояние предпринимателя в 2010 году оценивалось в 15,4 млрд рублей (156 место в России).

Биография 
Юрий Николаевич Борцов родился 21 июня 1970 года в городе Лебедянь Липецкой области.

В 1992 году окончил Воронежский политехнический институт, факультет автоматики и электромеханики.

Трудовую деятельность начал директором производственно-торговой фирмы «Консент».

С 1996 года работал заместителем генерального директора ОАО "Экспериментально-консервном заводе «Лебедянский»

14 марта 2004 года был избран депутатом Липецкого областного совета депутатов III созыва

8 октября 2006 года избран депутатом Липецкого областного совета депутатов IV созыва, где возглавил фракцию «Единой России».

С октября 2008 года, после продажи ОАО "ЭКЗ «Лебедянский» компаниям PepsiCo и Pepsi Bottling Group, стал советником по стратегическому развитию и Председателем Совета директоров ОАО «Прогресс».

Умер 12 октября 2010 года от инсульта.

Был женат, имел четырех детей. Увлекался дайвингом.

Примечания 

Родившиеся в Лебедяни
Миллиардеры России
Предприниматели России
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Воронежского технического университета
Умершие от инсульта